Krzewno – osada leśna w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów, sąsiadująca z Zabrodziem. W miejscowości znajdują się dwa budynki: budynek starej leśniczówki z końca XIX wieku oraz nowy, pełniący obecnie funkcje leśniczówki.

Krzewno usytuowana jest przy drodze powiatowej łączącej Goleniów z Bolechowem. Miejscowość położona w Puszczy Goleniowskiej. W okolicach leśniczówki przepływa rzeka Ina.

Do 1945 r. poprzednią niemiecką nazwą osady była Forsthaus Lüttkenheide. W 1948 r. ustalono urzędowo polską nazwę osady Krzewno.

Przy granicy miasta Goleniowa (ul. S. Żeromskiego) znajduje się miejscowość o takiej samej nazwie Krzewno.

Zobacz też 
 Krzewno

Przypisy 

Goleniów (gmina)